Марина Магомеднебиевна Ахмедова () — российский писатель и журналист. Дважды награждена «Искрой» — наградой в области журналистики.

Из-за поддержки вторжения России на Украину, а также за распространение пропаганды и дезинформации находится под санкциями всех стран Евросоюза.

Биография 
Марина Ахмедова родилась в Томске. Семья жила в деревянном доме, внучка была окружена тремя бабушками. К четвёртой бабушке, в Дагестан, отец отправил её, чтобы она выучила его родной язык. Однако, проведя «два мучительных месяца» в дагестанском селе, Марина вернулась домой, не выучив языка отца.

По образованию — филолог, лингвист. Является защитником бездомных животных. Переехав в Москву, училась и работала в небольшой издательской компании, выпускающей медицинскую газету для врачей и пациентов. Журналистом стала случайно: редактор медицинской газеты отправила её на задание, заметив писательский талант. После этого некоторое время Марина Ахмедова работала под псевдонимом и написала массу статей о сексе.

Работу в журналистике М. Ахмедова продолжила в издательском доме «Секрет фирмы». В дальнейшем была специальным корреспондентом отдела репортажей журнала «Русский репортёр» и заместителем главного редактора после его перезапуска в 2017 году. После закрытия журнала в 2020 году — специальный корреспондент отдела спецрепортажей журнала «Эксперт».

В своих статьях Марина Ахмедова затрагивает сложные темы: убийство чести в Дагестане, терроризм на Кавказе, наркомания.

Марина Ахмедова как военный корреспондент посещала в 2014-15 годах зону вооружённого конфликта на востоке Украины.

С августа 2014 года по июль 2015 года публиковалась на «Спектр. Пресс». В дальнейшем стала колумнистом сайта «Украина.ру».

Кроме журналистики занимается писательской деятельностью. Является автором рассказов и романов. Некоторые книги переведены на литовский язык.

В августе 2015 года сборник репортажей «Уроки украинского» Марины Ахмедовой был внесён в список запрещённой литературы на территории Украины.

В начале 2018 года обвинила Наталью Поклонскую в нарушении авторских прав, поскольку та выпустила сборник своих интервью Преданность вере и Отечеству без согласования с авторам и издателями исходных публикаций.

С 16 ноября 2020 года — член Совета по правам человека.

Являлась сторонницей президента РФ Владимира Путина. В феврале 2022 года поддержала вторжение России на Украину.

7 ноября 2022 года на фоне конфликта между владельцем и журналистами была назначена главным редактором интернет-издания и информационного агентства Regnum.

Библиография

Санкции 

С 25 февраля 2023 года находится под санкциями всех стран Евросоюза за поддержку российской войны и агрессии против Украины.

Награды 
 Премия Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации (27 декабря 2022 года) —  за объективное освещение событий, происходящих на Украине.
 Лауреат премии «Общественная Мысль», 2014.
 Лауреат двух «Искр» (премия в области журналистики) — 2012 и 2013 годов.
 Финалист «Русского Букера» 2012 года за книгу «Дневник смертницы. Хадижа».

Оценка творчества 
Людмила Улицкая, писатель:
«Крокодил» — роман страшный, потрясающий, необходимый неосведомленной молодежи как предостережение, противоядие, как антидот. Хватка у Марины журналистская — она окунулась с головой в этот изолированный от нормальной жизни мир, который существует рядом с нами и который мы почти и не замечаем. Прожила в самом логове в роли соглядатая и вынесла из этого дна свое ужасное и несколько холодноватое повествование.

Санкции 
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, внесена в санкционные списки Украины предполагающие блокировку активов, полное прекращение коммерческих операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

25 февраля 2023 года была внесена в санкционный список всех стран Евросоюза:С начала агрессивной войны России против Украины она поддерживала вторжение России и распространяла российскую пропаганду и дезинформацию о войне. Поэтому она несет ответственность за поддержку и осуществление действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Примечания

Ссылки 
 
 
  (первая страница)
  (вторая страница)

Персоналии по алфавиту
Писатели России XX века
Журналисты России
Женщины — военные корреспонденты
Члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Журналисты, освещавшие вооружённый конфликт на востоке Украины
Персоналии:Пропаганда в России
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине